Natividad kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Natividad, kommun, Ilocosregionen, Province of Pangasinan, 
 General Mamerto Natividad, ort, Centrala Luzon, Province of Nueva Ecija,

Mexiko 

 La Natividad, ort, Oaxaca, 
 Natividad (kommun), Oaxaca, 
 Natividad, Chiapas, ort, Chenalhó, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar